Die Spielzeit 2011/12 wird die vierte reguläre Austragung der MOL Liga, der höchsten gemeinsamen Eishockeyspielklasse Rumäniens und Ungarns. Meister wurde Dab.Docler.

Teilnehmer 

Einzige Änderung gegenüber dem Vorjahr ist, dass die Budapest Stars in der Saison 2011/12 nicht am Spielbetrieb der MOL Liga teilnehmen.

  aus Dunaújváros (als Dab.Docler)
  aus Budapest
  aus Miercurea Ciuc (ung. Csíkszereda)
  aus Miskolc
  aus Brașov
 
  aus Bukarest
  aus Budapest

Grunddurchgang 
Gespielt wurde eine zweieinhalbfache Hin- und Rückrunde, was insgesamt 35 Spiele für jede Mannschaft ergab.

Tabelle

Statistiken

Play-offs 
Die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs ermittelten die neben den beiden Topclubs verbleibenden Teilnehmer für das Halbfinale in einer Best-of-three-Serie. Anschließend wurden das Halbfinale im Modus Best of five und das Finale als Best of seven ausgespielt. Letzten Endes setzte sich der aus Dunaújváros stammende Club Dab.Docler durch und errang erstmals den Titel des MOL-Liga-Meisters.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseiten des ungarischen Eishockeyverbandes (engl./ung.)

Eishockeysaison 2011/12
Saison der Erste Liga (Eishockey)